Alling är ett svenskt efternamn. Kända personer som heter Alling:
Bitte Alling-Ode (född 1940), bildlärare, författare, fotograf, konstnär
Morgan Alling (född 1968), skådespelare och regissör
Daniel Alling (född 1970), utrikeskorrespondent på Sveriges Radio

Svenska efternamn